Fléchette peut faire référence à :
 au jeu de fléchettes, jeu d'adresse consistant à lancer de petites fléchettes sur une cible fixe ;
 à un type de munitions propulsées par sarbacane ou par une arme à feu ;
 à la fléchette, un type d'outil préhistorique en pierre taillée caractéristique du Gravettien ancien ;
 aux Fléchettes, groupe de choristes de Claude François.